Karl von Basse ist der Name folgender Personen:

* Karl von Basse (Verwaltungsjurist, 1781) (1781–1868), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat von Borken
 Karl von Basse (Verwaltungsjurist, 1810) (1810–1894), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat von Steinfurt